Дедовщина:

 Дедовщина — неуставные взаимоотношения между военнослужащими.

Топонимы

Украина 
 Дедовщина — село, Фастовский район, Киевская область.
 Дедовщина — село, Кролевецкий район, Сумская область.